Le morphème ronto, de symbole r, est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 (un milliardième de milliardième de milliardième).

Par exemple :
 un rontomètre () vaut  ;
 un rontogramme() vaut  ; la masse de l'électron est d'environ .

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure